

Geografia 
 Castiglia-La Mancia – comunità autonoma della Spagna
 La Mancia – regione geografica della Spagna

Persone 
 Giuseppe Mancia – medico e ricercatore italiano
 Iván Mancía – calciatore salvadoregno
 Luigi Mancia – compositore e cantante italiano
 Tommaso Mancia – politico italiano

Sociologia 
 Mancia – piccola somma extra elargita come ricompensa per un servizio prestato

Altro 
 Don Chisciotte della Mancia – romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
 Gachas della Mancia – piatto della cucina spagnola
 Mancia competente – film del 1932 diretto da Ernst Lubitsch